Mlambo ist der Familienname folgender Personen:

 Phumzile Mlambo-Ngcuka (* 1955), südafrikanische Politikerin
 Sibongile Mlambo (* 1990), simbabwische Schauspielerin und Model